|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Apia International Sydney) van 2016 vond plaats van zondag 10 tot en met vrijdag 15 januari 2016 in de Australische stad Sydney. Het was de 124e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Sydney 2016. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2016 trok 49.508 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Petra Kvitová was het derde reekshoofd. Kort voor aanvang van het toernooi meldde zij zich echter af, wegens maag/darm-problemen.

De als eerste geplaatste Simona Halep bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De ongeplaatste Svetlana Koeznetsova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Puerto Ricaanse kwalificante Mónica Puig in twee sets. Koeznetsova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Sydney op haar naam te schrijven, na een eerdere verloren finale in 2008. Het was haar zestiende WTA-titel, de eerste van 2016.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Sania Mirza had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mirza slaagde erin, haar titel te verlengen.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste Franse koppel Caroline Garcia en Kristina Mladenovic (die in dit toernooi voor het eerst samen optraden) in de match-tiebreak. Het was hun elfde gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast al 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza 23.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Sydney 2016
Sydney